Cinque unità della United States Navy hanno portato il nome di USS California:

  – fregata a vapore varata nel 1867 come Minnetonka, rinominata nel 1869, radiata nel 1875
  – incrociatore corazzato della classe Pennsylvania, varato nel 1904, rinominato San Diego nel 1914 e affondato nel 1918
  – nave da battaglia della classe Tennessee, varata nel 1919 e radiata nel 1947
  – incrociatore lanciamissili a propulsione nucleare della classe California, varato nel 1971 e radiato nel 1999
  – sottomarino nucleare d'attacco della classe Virginia, varato nel 2010 e ancora in servizio attivo